Вильгельм Роллманн (; ,  — , Южная Атлантика) — немецкий офицер-подводник, капитан 2-го ранга (1 ноября 1943 года).

Биография 
12 октября 1926 года поступил на флот кадетом. 1 октября 1930 года произведён в лейтенанты. Служил на легком крейсере «Карлсруэ». В мае 1937 года переведён в подводный флот.

Вторая мировая война 
С 26 октября 1938 по 28 сентября 1940 года командовал подлодкой U-34, на которой совершил 7 походов (проведя в море в общей сложности 190 суток).

Кроме торговых судов, Роллманн потопил британский эсминец «Уирлвинд» и подводную лодку «Спирфиш».

13 июля 1940 года награждён Рыцарским крестом Железного креста.

С сентября 1940 года служил инструктором 2-й подводной учебной дивизии.

26 января 1943 года назначен командиром подлодки U-847, а 20 февраля 1943 года — подлодки U-848 (Тип IX D2).

На ней вышел в первый поход, и через 49 дней после его начала лодка Роллманна была потоплена американской авиацией.

Всего за время военных действий Роллманн потопил 25 судов общим водоизмещением 103 884 брт.

Примечания

Ссылки 
Wilhelm Rollmann на uboat.net

Подводники кригсмарине